Strada nazionale 16 – strada statale dell'Argentina
Strada nazionale 16 – strada statale del Marocco
Strada nazionale 16 Carnica – ex strada statale nel Regno d'Italia